Дэвид Мурер Уэст (; родился 29 августа 1980 года в Тинеке, штат Нью-Джерси, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за клубы «Нью-Орлеан Хорнетс», «Индиана Пэйсерс», «Сан-Антонио Спёрс» и «Голден Стэйт Уорриорз». В составе последней стал двукратным чемпионом НБА.

Профессиональная карьера 
Учился в университете Ксавье. Был выбран на драфте НБА 2003 года в первом раунде под общим 18-м номером командой «Нью-Орлеан Хорнетс». Играет на позиции тяжёлого форварда. В 2008 и 2009 годах участвовал в матче всех звёзд НБА.

Индиана Пэйсерс 
11 декабря 2011 года Уэст подписал двухлетний контракт с «Индианой Пэйсерс» на 20 млн долларов.

12 января 2013 года Уэст впервые в своей карьере сделал трипл-дабл в игре — 14 очков, 12 подборов и 10 передач.

10 июля 2013 года Дэвид Уэст переподписал контракт с «Пэйсерс».

Сан-Антонио Спёрс 
В июле 2015 года подписал двухлетний контракт с «Сан-Антонио» на условиях ветеранского минимума. Чуть ранее Уэст отказался от опции на последний сезон в «Индиане», за который должен был заработать $ 12,6 млн, так как хотел поиграть за клуб, претендующий на чемпионский титул.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки «Ксавье Маскетирс» (баскетбол)
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Выпускники Военной академии Харгрейв
Выпускники Университета Ксавье